Народна скупштина РС може бити:
 Народна скупштина Републике Српске
 Народна скупштина Републике Србије